Malzeichen steht für:
 Malzeichen, mathematische Symbole für Multiplikation
 Malzeichen des Tieres, ein Motiv aus der biblischen Offenbarung des Johannes
 Schandmal, ein stigmatisierendes Zeichen für eine Person